Ćwiczenie lotno-taktyczne - jedna z form szkolenia bojowego jednostek i związków wojsk lotniczych dotycząca wykonywania praktycznych lotów.

Bibliografia
 
Lotno-taktyczne